Козлодра́ние — русское название  конной игры в различных вариациях, распространённой среди народов Центральной Азии и Поволжья:
 Бузкаши — таджикская конная игра, где обычно каждый игрок играет сам за себя.
 Кокпар/купкари/улак —  казахская/узбекская конная игра.
 Кок-бору (улак тартыш) — киргизская, алтайская и башкирская конная игра. Каждый игрок может играть за себя, но ныне более распространена игра двух противоборствующих команд. В России наиболее распространена в Республике Алтай.